Diploria är ett släkte av koralldjur. Diploria ingår i familjen Faviidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Diploria